Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1993 проходили з 24 травня по 6 червня 1993 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши Лариса Савченко і Яна Новотна з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1993 у жіночому тенісі
1993 у французькому спорті